Ліга Еровнулі 2022 — 34-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії.

Учасники

Турнірна таблиця

Результати матчів

1-18 тури

19-36 тури

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|7/12 грудня 2022

|}

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ліга Еровнулі на soccerway  

2022
Грузія
2022 у грузинському спорті